Valravn kan hentyde til flere artikler:

 Valravn – et fabeldyr
 Valravn (tidsskrift) – et tidsskrift
 Valravn (band) – et dansk band
 Valravn (album) - album fra bandet af samme navn